Årets fodboldspiller i verden 2004 blev vundet af den brasilianske Ronaldinho for første gang, Thierry Henry kom på andenpladsen for andet år.

Resultater

Mænd

Kvinder 

Fodbold i 2004
2004